Carneius és el nom llatí del filòsof Carni o Carneu
 Carneius (Karneios) fou el nom d'un més del calendari d'Esparta, equivalent al modern agost. A Sicília el Carneius era el mes onzè i equivalent també a l'agost.